Schmuzer ist der Familienname
 einer Stuckatoren- und Architektenfamilie aus Wessobrunn, siehe Wessobrunner Schule
 Johann Schmuzer (1642–1701), Begründer der Wessobrunner Schule
 Franz Schmuzer (1676–1741), süddeutscher Stuckateur des Barocks
 Joseph Schmuzer (1683–1752), süddeutscher Baumeister des Barocks
 Franz Xaver Schmuzer (1713–1775), süddeutscher Maler und Stuckateur
 Mathias Schmuzer (* um 1634; † 1686), Stuckateur der Wessobrunner Schule

Siehe auch: Schmutzer